F71 peut faire référence à :
 IAME Rastrojero F71, un véhicule utilitaire du constructeur argentin IAME ;
 Retard mental moyen, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres